Груша 'Светлянка' — раннеосенний сорт груши российской селекции.

Включён в Госреестр в 2002 году по Центральному региону.

Характеристика сорта 
Деревья средней высоты. Крона раскидистая, пирамидальная. Тип плодоношения смешанный.

Побеги средней толщины, прямые, светло-коричневые, голые с многочисленными чечевичками. Почки мелкие, отогнутые, конические, гладкие.

Листья средней величины, овальные, короткозаострённые, с винтообразно скрученной верхушкой, зелёные, гладкие, пластинка листа изогнута вверх, зазубренность мелко-пильчатая. Черешок средней длины, тонкий, голый.

Плоды мелкие и средние (90—120 г), округлые, гладкие, правильной формы. Кожица зеленовато-жёлтая, позже золотисто-жёлтая, гладкая, маслянистая, с восковым налётом. Плодоножка средняя, косопоставленная. Воронка глубокая, средняя, оржавленность слабая, чашечка полуоткрытая неопадающая, блюдце глубокое, среднее. Сердечко среднее, круглое, семенные камеры закрытые, средние. Семена средние, удлиненные, черные.

Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, сочная без грануляций, вкус кисловато-сладкий со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла (согласно другому источнику: 4,3 балла).

Плоды содержат сухих растворимых веществ — 15,4 %, сахаров — 13,7 %, титруемых кислот — 0,4 %, аскорбиновой кислоты — 11,4 мг/100 г, Р-активных веществ — 122,0 мг/100 г.

В культуре 
Съемная зрелость наступает в первой декаде сентября, продолжительность потребительского периода в условиях охлаждаемого плодохранилища 90 дней.
В пору плодоношения вступает на 6—7 год. Урожайность высокая.

Зимостойкостью и устойчивость к болезням высокие (по данным другого источника зимостойкость средняя).

Достоинства сорта: хороший вкус, устойчивость к болезням.

Недостатки сорта: при загущении кроны наблюдается мельчание плодов, при длительном хранении иногда наблюдается поверхностное загнивание части плодов.

Происхождение

Примечания 

Светлянка